Jméno a příjmení Jan Schiller má více nositelů:

 Jan Schiller (politik) (* 1972) – český politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Jan Schiller (atlet) (* 1985) – český atlet, věnuje se především běhu